Ката́ево — название населённых пунктов:

Россия 
 Катаево — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Катаево — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Катаево — село в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края.
 Катаево — деревня в Верещагинском районе Пермского края.
 Катаево — деревня в составе города Добрянка Пермского края.
 Катаево — деревня в Ильинском районе Пермского края.
 Катаево — деревня в Пермском районе Пермского края.
 Катаево — село в Увельском районе Челябинской области.

См. также 
 «Катаево» — рыболовецкий траулер.
 Катаев